Пуебло Вијехо има више значења:

 Пуебло Вијехо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пуебло Вијехо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пуебло Вијехо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуебло Вијехо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Вијехо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо, Колонија де Гвадалупе (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Вијехо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Вијехо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо, Хакарандас (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Вијехо (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пуебло Вијехо (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Вијехо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуебло Вијехо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуебло Вијехо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуебло Вијехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Вијехо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Вијехо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Вијехо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Вијехо (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Вијехо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Вијехо (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Вијехо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Вијехо (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пуебло Вијехо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуебло Вијехо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуебло Вијехо (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо, Километро 4 (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Пуебло Вијехо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо, Ел Наранхал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Вијехо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пуебло Вијехо (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику